Оконто има више значења:
 Округ Оконто (Висконсин)
 Оконто (Висконсин)
 Оконто (Небраска)